Xiahou De és un personatge de ficció de la novel·la històrica del Romanç dels Tres Regnes de Luo Guanzhong. És descrit com el germà major de Xiahou Shang, el qual era històricament el germà major de la seva família, i com un nebot de Xiahou Yuan. A la Batalla del Mont Dingjun, a Xiahou De se li assigna el defendre el Mont Tiandang. Allà l'exèrcit de Liu Bei bota foc al seu campament, i mentre n'és distret desfent-se de totes les flames és mort pel general enemic Yan Yan.

Vegeu també 
 Llista de personatges de ficció dels Tres Regnes

Referències 
 Luo Guanzhong. Romanç dels Tres Regnes, Capítol 70.

Persones de ficció dels Tres Regnes